Бир може да се односи на:

 Бир (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бир (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Бир (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бир (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Бир (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Етиопски бир, платежно средство у Етиопији
 Домен инхибитора апоптозе‎, протеински домен

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бир"